Leif Erik « Honken » Holmqvist (né le  à Gävle en Suède) est un gardien de but suédois de hockey sur glace.

Biographie 
Après des débuts avec Strömsbro IF, « Honken » a disputé 269 parties en championnat de Suède pour l'AIK Stockholm entre 1965 et 1975. Il a également joué pour les Racers d'Indianapolis et HV 71.

Il a porté 202 fois le maillot de l'équipe nationale suédoise, avec laquelle il a remporté trois médailles d'argent et quatre de bronze aux Championnats du monde. Lors du championnat du monde de 1969, il a été élu meilleur gardien du tournoi.

Holmqvist a remporté le Guldpucken de meilleur joueur suédois à deux reprises, en 1968 et 1970, a été nommé sept fois consécutivement dans l'équipe-type du championnat de Suède et est membre depuis 1999 du Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Voir aussi

Références 

Naissance en novembre 1942
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Racers d'Indianapolis
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Naissance à Gävle
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois